

Patronyme 

 Diane Kurys est une réalisatrice, scénariste, actrice et productrice française, née le   ;
 Yacha Kurys, mieux connu sous son nom Sacha Sperling, est un écrivain français né en 1990, fils des cinéastes Alexandre Arcady et Diane Kurys.

Toponyme 

 , hameau de la ville lituanienne de Panevėžys.
Patronyme juif